Hasensee ist der Name folgender Seen: 
 Hasensee (Uesslingen-Buch), in der Gemeinde Uesslingen-Buch im Schweizer Kanton Thurgau
 Hasensee (Emkendorf) östlich, von Emkendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein